Тигран (понякога Дикран) е името на няколко исторически личности, основно царе на Армения.

 Тигран I, управлявал в периода 115 пр.н.е. – 95 пр.н.е.
 Тигран II (или Тигран Велики), управлявал в периода 95 пр.н.е. – 55 пр.н.е.
 Тигран III, управлявал в периода 12 пр.н.е. – 8 пр.н.е.
 Тигран IV, управлявал в периода 12 пр.н.е. – 1 пр.н.е.
 Тигран V, управлявал в периода 2 – 6 г.
 Тигран VI, управлявал в периода 58 – 63 г.

Арменци
История на Армения
Картинки за транскрибиране и/или превод (Армения)